Krzywa Góra bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Krzywa Góra (Kołaczkowo) (dt. Krzywagora), Dorf der Gmina Kołaczkowo in der Woiwodschaft Großpolen
 Krzywa Góra (Pokój) (dt. Blumenthal), Dorf der Gmina Pokój in der Woiwodschaft Opole
 Krzywa Góra (Włocławek), Stadtteil von Włocławek in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern